Dunajek (powiat Gołdapski), een plaats in het district Gołdapski
 Dunajek (gmina Kowale Oleckie), een plaats in het district Olecki